Виктор Акимович Боженар (6 февраля 1940, Артёмовск, Сталинская область — 16 октября 2012, Киев) — советский украинский баскетбольный тренер, заслуженный тренер СССР и УССР.

Биография 
С 1950 года начал заниматься баскетболом в детско-юношеской спортивной школе в Николаеве.

В 1958 году окончил Николаевский судостроительный техникум.

С 1962 года — конструктор в союзном проектном бюро «Машпроект», там же начал выступать за баскетбольную команду предприятия, которая через несколько лет была передана в общество «Спартак».

С 1967 года — главный тренер николаевского «Спартака», под его руководством в 1972 году клуб вышел в первую лигу, в 1976 году — в высшую советскую баскетбольную лигу.

В 1976 году приглашён главным тренером киевского СКА, наивысшее достижение клуба под его руководством — 4-е место на чемпионате СССР в сезоне 1979/80.

В 1980—1986 годах работал в Госкомитете УССР по физкультуре и спорту, был тренером украинских баскетбольных сборных команд. Руководимые им сборные дважды становились чемпионом Спартакиады народов СССР (1983 и 1986) и один раз — серебряным призёром. В сезон 1986/87 — второй тренер молодёжной сборной СССР.

В 1988—1990 годах работал главным тренером «Будивельника», под его руководством команда в 1988 году завоевала бронзовые медали, а в 1989 году стала чемпионом СССР. Также в эти годы клуб впервые в истории советского баскетбола совершил турне по США, проведя серию игр с клубами Континентальной баскетбольной ассоциации.

Скончался 16 октября 2012 года в Киеве.

Награды и премии 
 медаль «За трудовое отличие»
 медаль «За ратную доблесть»
 Заслуженный тренер УССР (1973)
 Заслуженный тренер СССР (1988)

Ссылки 
 Лабиринт. База данных. 1998
 Легенды баскетбольного клуба «Будівельник». 2015

Примечания 

Баскетбольные тренеры СССР
Тренеры БК «Николаев»
Тренеры БК «Будивельник»
Тренеры БК ВПВО Киев